Лондондерри может означать:

Топоним

Австралия 
 Лондондерри (Новый Южный Уэльс) — пригород Сиднея, Новый Южный Уэльс.

Англия 
 Лондондерри (Северный Йоркшир) — деревня в Северном Йоркшире.

Канада 
 Лондондерри (Новая Шотландия) — поселение, Новая Шотландия.

Северная Ирландия 
 Лондондерри — город в Северной Ирландии.
 Лондондерри (графство) — графство в Северной Ирландии.
 Бывш. Londonderry County Borough Council теперь называется Городской совет Дерри (Derry City Council).
 Лондондерри (порт) — городской порт.
 Бывш. Londonderry Eglinton Airport теперь называется Дерри (аэропорт)

США 
 Лондондерри (Нью-Гэмпшир) — городок.
 Лондондерри (Вермонт) — городок.
 Лондондерри (посёлок) — множество мест.

Чили 
 Лондондерри (остров) — остров в составе архипелага Огненная Земля.

Прочее 
 Маркизы Лондондерри — ирландские маркизы из династии Стюартов
 Лондондерри, Энни (1870—1947) — первая женщина, объехавшая вокруг света на велосипеде.
 Londonderry Air — гимн Северной Ирландии.

См. также 
 Дерри (значения)
 Ирландские названия мест в разных странах (англ.) — Irish place names in other countries